František Jež (ur. 16 grudnia 1970 w Valašském Meziříčí) – czechosłowacki i czeski skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski, srebrny medalista mistrzostw świata oraz srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1987/1988, zajmując 30 grudnia 1987 w Oberstdorfie 25. miejsce w pierwszym konkursie 36. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Wystartował tylko w czterech konkursach Turnieju, nie zdobywając punktów, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej. Pierwszy sukces osiągnął w lutym 1988, kiedy zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden am Steinernen Meer. Kolejnym jego startem na międzynarodowej arenie był 37. Turniej Czterech Skoczni, w którym jednak ponownie nie zdobył punktów.

Sezon 1989/1990 był pierwszym pełnym sezonem w jego karierze. W pierwszym konkursie, rozegranym 3 grudnia 1989 w Thunder Bay po raz pierwszy w karierze zdobył punkty PŚ, zajmując 12. miejsce. Pierwsze podium wywalczył 1 stycznia 1990 w Garmisch-Partenkirchen, a pięć dni później podczas konkursu w Bischofshofen po raz pierwszy zwyciężył. W pozostałych konkursach 38. edycji Turnieju Czterech Skoczni był szósty w Oberstdorfie oraz dziesiąty w Innsbrucku, co dało mu drugą pozycję w klasyfikacji końcowej. Wyprzedził go jedynie Dieter Thoma, a trzecie miejsce zajął Jens Weißflog. Łącznie w całym sezonie trzykrotnie stawał na podium zawodów PŚ, w tym trzykrotnie zwyciężał, dzięki czemu zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund w 1990 zajął 26. miejsce.

Wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 1991, gdzie był siedemnasty na normalnej skoczni, a na dużej zajął 29. miejsce. Reprezentanci Czechosłowacji z Ježem w składzie zajęli tam piąte miejsce w konkursie drużynowym. W sezonie 1990/1991 pięciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, ale tylko raz stanął na podium. W efekcie zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Na początku sezonu 1991/1992, 14 grudnia 1991 w Sapporo po raz ostatni w karierze stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. Trzy miesiące później, podczas igrzysk olimpijskich w Albertville wraz z Tomášem Goderem, Jaroslavem Sakalą i Jiřím Parmą wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Na tych samych igrzyskach był trzynasty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 23. miejsce. W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie, gdzie Jež uplasował się na 32. miejscu.

W kolejnych sezonach indywidualnie nie osiągał już tak dobrych wyników. W tym okresie najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy to zajął 28. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Równocześnie był szesnasty w sezonie 1995/1996 Pucharu Świata w lotach. Ostatni sukces osiągnął na mistrzostwach świata w Falun w 1993, gdzie wspólnie z Martinem Švagerko, Jaroslavem Sakalą i Jiřím Parmą zdobył drużynowe wicemistrzostwo świata. W indywidualnych startach plasował się poza czołową dwudziestką. Dwa lata później, podczas mistrzostw w Thunder Bay zajął 42. miejsce na dużej skoczni, a w konkursie drużynowym reprezentacja Czech zajęła ósme miejsce. W 1996 wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz, gdzie zajął 15. miejsce. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były igrzyska olimpijskie w Nagano w 1998. W obu indywidualnych startach zajął 24, miejsce, a wraz z kolegami był siódmy w konkursie drużynowym. Ostatni występ w PŚ zaliczył 6 grudnia 1998 podczas konkursu w Chamonix, gdzie zajął 44. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: 5.
 sezon 1990/1991: 21.
 sezon 1991/1992: 7.
 sezon 1992/1993: 37.
 sezon 1993/1994: 56.
 sezon 1994/1995: 37.
 sezon 1995/1996: 28.
 sezon 1996/1997: 47.
 sezon 1997/1998: 46.

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1987/1988 – 23.
 1988/1989 – 43.
 1989/1990 – 2.
 1990/1991 – 28.
 1991/1992 – 5.
 1992/1993 – 36.
 1993/1994 – 44.
 1994/1995 – 41.
 1995/1996 – 17.
 1996/1997 – 38.
 1997/1998 – 23.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 29.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 25.
 sezon 1991/1992: 19.
 sezon 1994/1995: 32.
 sezon 1995/1996: 16.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 15.
 1996 – 12.
 1997 – 41.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za pojedyncze skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Czechosłowaccy medaliści olimpijscy
Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Urodzeni w 1970
Triumfatorzy Turnieju Szwajcarskiego